Jaime Vallvé – disegnatore di fumetti spagnolo
 Joan Vallvé – politico spagnolo
 Joaquín Vallvé Bermejo – arabista, storico e accademico spagnolo
 Maria Rosa Molas y Vallvé – religiosa spagnola, fondatrice della congregazione delle Suore di Nostra Signora della Consolazione, venerata come santa dalla Chiesa cattolica
 Pau Vallvé – imprenditore e compositore spagnolo